Con la voz nori nos podemos estar refiriendo a cosas diferentes:

 al nori, productos alimenticios fabricados a partir de algas marinas comestibles (gastronomía coreana);
 a Sandra Nori (n. 1953), una política del Partido Laborista Australiano; o
 a Nori, un personaje de la novela El hobbit, de J. R. R. Tolkien.